Un pasaje (del francés: passage) es un espacio de circulación que une al menos dos habitaciones o dos partes de un edificio entre sí. Puede referirse a:

 Pasaje secreto, un pasillo oculto.

Véase también 

 Galería
 Pasillo

Habitaciones